Carbono total - um conceito utilizado na Química
Catânia (província) - uma província da Itália
Território da Capital Australiana - um território federal da Austrália
Connecticut - um estado dos Estados Unidos da América
Centro de treinamento de futebol - um local de treinamento esportivo
Código do Trabalho - legislação em Portugal referente às leis laborais.

ct pode referir-se a:
quilate - uma unidade de massa

Desambiguações de siglas